Extensibilidade é a capacidade que o sistema tem em crescer pela adição de novos componentes.

Ver também
Propriedades da matéria

Engenharia de software